

События 
 7 марта — город Хандак (ныне Ираклион), последняя опора испанских Хафсидов на острове Крит, взят и разграблен византийцами. Критский эмират прекратил существование, Абдул-Азиз, последний эмир острова, предан мучительной казни. Население обращено в рабство.
 961—976 — Халиф Кордовского халифата Аль-Хакам II.
 Ок.961 — Князь хорватов Славник.
 961—1150 — Династия Мазьядидов в эмирате Хилла.
 Столица Армении перенесена из Карса в Ани.
 961—1045 — Анийское царство в Малой Армении со столицей в Ани. Династия Багратидов. Объединило большую часть Армении.
 961/2 (1 день) — Эмир Бухары Наср III.
 961/2-976/7 — Эмир Бухары Мансур I.
 961—975 — Император Южной Тан Ли Юй. Крупный поэт.
 961, февраль — 964, июль — Годы Ова в Японии.
 В Андалусии составлен «кордовский календарь».

Родились 
 Орсеоло, Пьетро II

Скончались 
 Мухаммед ибн Йусуф ал-Кинди, арабаский составитель «Истории правителей и судей Египта».

Примечания

См. также